Castoldi – cognome italiano
 Achille Castoldi (1904-...) – ingegnere e motonauta italiano
 Costantino Castoldi (...) – calciatore italiano
 Filippo Castoldi (...-...) – calciatore italiano
 Giuseppe Castoldi (1922-1990) – politico italiano
 Guido Castoldi (...-...) – calciatore italiano
 Jean-Jacques Castoldi (1804-1871) - avvocato, giudice e politico svizzero
 Luigi Castoldi (1906-2000) – ingegnere italiano
 Marcello Castoldi (1925) – calciatore italiano
 Marco Castoldi (1972), noto come Morgan – cantante e musicista italiano
 Mario Castoldi (1888-1968) – ingegnere progettista aeronautico italiano
 Michela Castoldi (1995) – ginnasta italiana
 Pedro Castoldi (...-...) – calciatore argentino
 Pietro Antonio Crespi Castoldi (1557-1615) – sacerdote e storico italiano
 Roberta Castoldi (1971) – violoncellista, traduttrice, poetessa e direttrice artistica italiana

Inoltre Castoldi compare nelle seguenti denominazioni

 Baldini Castoldi Dalai editore – casa editrice
 Macchi-Castoldi M.C.72 – idrovolante da corsa